Gerald Melzer, tennista austriaco
Hagen Melzer, siepista tedesco
Henrich Melzer von Bärenheim, militare austriaco
Jürgen Melzer, tennista austriaco, fratello maggiore di Gerald
Rich Melzer, cestista statunitense